Суперкубок Литви з футболу 2006 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 березня 2006 року між чемпіоном Литви Екранасом та володарем кубка Литви Каунасом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на lfe.lt
 Матч на almis.sritis.lt 

2006
Литва